Rozgrywki Serie B w sezonie 2008/2009 zakończyły się zwycięstwem AS Bari. Oprócz niego awans do Serie A wywalczyła Parma FC i Livorno Calcio. Królem strzelców rozgrywek został Francesco Tavano z Livorno, który zdobył 24 bramki.

Tabela 

||rowspan="11" style="background-color:white;"|

Wyniki

Baraże

O awans do Serie A 
Półfinały

Finał

O pozostanie w Serie B

Najlepsi strzelcy 
24 gole
  Francesco Tavano (Livorno)
23 gole
  Barreto (Bari)
18 goli
  Salvatore Bruno (Modena)
  Riccardo Meggiorini (Cittadella)
17 goli
  Salvatore Mastronunzio (Ancona)
  Daniele Vantaggiato (Rimini/Parma)
16 goli
  Alessandro Noselli (Sassuolo)
15 goli
  Andrea Caracciolo (Brescia)
  Éder (Frosinone)
  Marco Sansovini (Grosseto)
13 goli
  Arturo Di Napoli (Salernitana)
  Alessandro Diamanti (Livorno)
  Francesco Ruopolo (AlbinoLeffe)
12 goli
  Saša Bjelanović (Vicenza)
  Francesco Lodi (Empoli FC)
  Cristiano Lucarelli (Parma)
  Alberto Paloschi (Parma)
  Thomas Pichlmann (Grosseto)
  Nicola Pozzi (Empoli FC)

Bibliografia 
 Italy Second Level 2008/09 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
2008 we Włoszech
2009 we Włoszech